Квалификационный раунд чемпионата Европы по футболу 2006 среди юношей до 19 лет — первый раунд отборочного турнира к финальной стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2006.

48 команд поделены на 12 групп по 4 команды, в которых команды играют между собой по одному матчу, одна из команд в каждой группе принимает у себя матчи группы. Команды, занявшие 1 и 2 места в каждой группе и команда, набравшая наибольшее количество очков среди занявших 3 места, проходят в элитный раунд. Польша автоматически попала в финальную часть на правах хозяина, Испания, Англия и Чехия автоматически прошли в элитный раунд как команды с наивысшим коэффициентом рейтинга. Матчи прошли с 13 сентября по 6 ноября 2005 года.

 Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Рейтинг команд, занявших третье место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые два места в своих группах.

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 2005 году